FDJ-Suez er et professionelt cykelhold for kvinder i landevejscykling, der er baseret i Frankrig. Holdet deltager i forskellige UCI Women's landevejsløb.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Frankrig
Cykelhold for kvinder